Oddset-Pokal bezeichnet folgende Wettbewerbe:

 Hamburger Pokal, Fußball-Verbandspokal des Hamburger Fußball-Verbandes
 Sachsenpokal, Fußball-Verbandspokal des Sächsischen Fußball-Verbandes
 Sachsen-Anhalt-Pokal, Fußball-Verbandspokal des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt
 TFV-Pokal, Fußball-Verbandspokal des Thüringer Fußball-Verbandes